Ghosting (de l'anglès ghost, «fantasma»), ruptura a la francesa, menysteniment o bomba de fum, és un terme col·loquial que descriu la pràctica d'acabar amb tota comunicació i contacte amb una altra persona sense cap avís o justificació aparent i ignorant qualsevol intent de comunicació posterior. El terme es va originar a principis dels anys 2000 i principalment s'aplica a les relacions sexuals o afectives, sovint per mitjà d'internet. En la dècada següent, els mitjans de comunicació van informar d'un augment del ghosting que es va atribuir a l'ús creixent de les xarxes socials i de les aplicacions de cites en línia. El terme també s'ha emprat per a referir-se a pràctiques similars entre amistats, familiars i en l'àmbit de les relacions professionals.

Una persona que fa ghosting normalment té poc reconeixement de com farà sentir l'altra persona. El ghosting s'associa amb efectes negatius sobre la salut mental de la persona receptora, i des de la psicologia s'ha descrit com una manca de responsabilitat afectiva i una forma de comportament passiu-agressiu, de maltractament psicològic o crueltat emocional. El terme es va incloure al Collins English Dictionary el 2015.

Una enquesta de BuzzFeed va indicar que el 81% de les persones que van fer ghosting ho van fer perquè «no els interessava» l'altra persona, el 64% va afirmar que l'altra persona va fer alguna cosa que no els va agradar i el 25% va declarar que estava enfadat amb l'altra persona. Quan en una relació virtual hi ha poques connexions mútues, la gent s'inclina més a fer ghosting a causa de la manca de conseqüències socials. El fet de ser una pràctica cada cop més freqüent ha fet que moltes persones s'hagin tornat insensibles, fet que les fa més propenses a realitzar ghosting.

Alguns estudis han indicat que el ghosting es considera la manera més dolorosa d'acabar una relació en comparació amb altres mètodes com la confrontació directa. S'ha demostrat que provoca sentiments d'ostracisme, exclusió i rebuig. A més, la manca de senyals socials juntament amb l'ambigüitat del ghosting poden provocar una forma de desregulació emocional en la qual una persona se senti fora de control. Una enquesta del 2018 va determinar que les dones eren molt més propenses a fer ghosting que els homes.

El ghosting en les relacions professionals sovint es refereix a una persona que és entrevistada per a un lloc de treball i se li fa creure que té possibilitats d'aconseguir la feina tot i que mai no es transmet a l'entrevistat cap determinació. El terme també s'ha utilitzat en referència a les persones que accepten ofertes de feina i tallen el contacte sobtadament amb l'empresa, així com als empleats que deixen la seva feina sense cap avís.

Referències 

Relacions interpersonals
Xarxes socials